Keyboard Ninja — это компьютерная программа для операционных систем Microsoft Windows, предназначенная для автоматического переключения раскладки клавиатуры при наборе текста и автоматического исправления ошибочно набранного не в той языковой раскладке текста.
Например, если набрано Dbrbgtlbz, программа автоматически исправляет данный текст на Википедия.

Возможности программы 
 Автоматическое исправление набранного не в той раскладке текста, также исправление ошибочно набранного выделенного текста либо последнего набранного слова при нажатии горячей клавиши.
 Автоматическое переключение раскладки клавиатуры на нужный язык, замена системного сочетания клавиш для ручного переключения раскладки.
 Изменение опций автопереключения и автоисправления при работе некоторых программ.
 Перевод русскоязычного текста в транслит.
 Отображение индикатора текущей раскладки в системном трее, и/или плавающего индикатора.
 Показ статистики набора текста и примерной скорости печати.
 Оповещение звуком о переключении раскладки и наборе текста.
 Автозамена текста по заранее заданным в программе шаблонам, например дд можно автоматически заменять на Добрый день!
 Исправление наиболее часто встречающихся опечаток, например очепятка на опечатка.
 Переключение на нужную раскладку при вводе определённых слов.
 Перевод цифр в слова при нажатии горячей клавиши, например 145 — сто сорок пять.
 Перевод одних единиц измерений в другие по заданным в настройках формулам, например байт в мегабайты.
 Запуск программ по нажатию горячей клавиши.
 Просмотр, сохранение в файл буфера обмена Windows, создание нескольких буферов обмена.

Известные проблемы и ограничения 
В Windows XP и выше, а также на многоядерных и многопроцессорных системах программа может аварийно завершать свою работу. Для устранения данной проблемы необходимо запустить Keyboard Ninja в режиме совместимости с Windows 98.

Переключение языков может не работать в Miranda IM, если в Windows XP включена поддержка Азиатских языков.
Выключается в «Control Panel» → «Regional and Language Options». Вкладка Languages, убрать галочку «Install files for East Asian Languages» и перегрузиться.

История разработки 

Ранее на странице загрузки Punto Switcher была фраза «Для работы с другими языками мы рекомендуем программу наших конкурентов — Keyboard Ninja». Сейчас её убрали, но в каталогах перепечатки остались.

Создатель программы, Михаил Морозов, решил, что на смену Keyboard Ninja придет новая программа:

Альтернативы 
Для Windows и Windows NT
 Punto Switcher
 Caramba Switcher
Для X Window System (BSD, GNU/Linux)
 X Neural Switcher
Для Mac OS X
 Caramba Switcher
RuSwitcher

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы
 Большое обсуждение Punto Switcher и Keyboard Ninja на форуме ru-board: начало, продолжение
 Таблица сравнения клавиатурных переключателей
 Форум на YahooGroups

Утилиты
Бесплатное программное обеспечение